Timmerman ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Timmerman (1828–1904), Unternehmer, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Dan  Timmerman (* 1980), US-amerikanischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Eline Timmerman (* 1998), niederländische Volleyballspielerin
 Franz Timmerman (1644–1702), niederländisch-russischer Kaufmann und Lehrer Peters I.
 George Bell Timmerman (1912–1994), US-amerikanischer Politiker
 Gert Jan Timmerman (* 1956), niederländischer Schachspieler
 Jozef Timmerman (1941–2018), belgischer Radrennfahrer
 Kenneth R. Timmerman (* 1953), US-amerikanischer Schriftsteller und Reporter 
 Washington H. Timmerman (1832–1908), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Timmermann
 Timmermans
 Tymmermann
 Temmerman